

События 
 Консулы императоры Гонорий (13-й раз) и Феодосий II (10-й раз).
 После смерти Харатона во главе гуннов становятся соправители Октар (правил до 430) и Руа (правил до 434).
 Из-за вторжения гуннов во Фракию византийцы заключают мир с Персией, завершив войну 420—422 годов.
 После смерти Бонифация I новым папой римским становится Целестин I (до 432).
 В Риме на Авентийском холме начиналось строительство базилики в честь святой Сабины, окончившееся к 432.
 Неудачный поход римских войск Флавия Кастина против вандалов и аланов в Испании. Кастин разгромлен, вандалы захватили Тарраконику и юго-восточное побережье Испании, совершили набеги по морю на Балеары и Мавретанию.
 Шахиншах Ирана Бахрам V назначает царем Армении Арташеса, сына Врамшапуха (правил до 428).
 После смерти У-ди новым императором Южной Сун становится его сын Лю Ифу (Шао-ди), правивший до 424.
 Узнав о смерти У-ди, император Северной Вэй Тоба Сы начинает вторжение в пределы Южной Сун, перейдя Хуанхэ. К концу года северовэйские войска Хуатай.
 Южная Сун признала Уду.

Родились 
 Викторий (ум. 490) — епископ Ценоман в Галлии 451—490.
 Лициния Евдоксия (ум. 462) — дочь восточноримского императора Феодосия II, жена западноримских императоров Валентиниана III и Петрония Максима.

Скончались 
 26 июня — У-ди, он же Лю Юй (р. 363), основатель империи Южная Сун и ее 1-й император в 420—422.
 4 сентября — Бонифаций I (р. ок. 350), папа римский в 418—422.
 Авраам Каррийский (р. ок. 350) — христианский святой отшельник, епископ Карры.
 Евгений Флорентийский (р. ?) — христианский святой, диакон.
 Максим (р. ?) — римский император-узурпатор в 409—411 и 420—422.
 Мартиниан Палестинский (р. ?) — христианский святой, палестинский отшельник. 
 Харатон (р. IV в.) — правитель гуннов в 412—422.
 Флавий Евстахий (р. 415) — восточноримский государственный деятель.
 Элпидий Лионский (р. ?) — епископ Лугдунума в 410—422.

См. также